Sankta Katarina kyrka kan syfta på:
Sankta Katarina kyrka, Nyköping – en kyrka i Nyköping i Strängnäs stift
Sankta Katarina kyrka, Malmö – en kyrka i Malmö i Lunds stift
Sankta Katarina kyrka, Karis – en kyrka i Karis i Finland
Sankta Katarina kyrka, Åbo – en kyrka i Åbo i Finland
Sankta Catharina kyrka – en kyrka i Hammarland på Åland i Finland, se Hammarlands kyrka
Sankta Katarina kyrka, Sankt Petersburg, en kyrka i Sankt Petersburg i Ryssland
Sankta Katarinas kyrka, Zagreb – en kyrka i Zagreb i Kroatien
Sankta Katarina kyrka, Åbo – en kyrka i Finland

Se även
Katarina kyrka – en kyrkobyggnad vid Högbergsgatan 15 på östra Södermalm i Stockholm